Николай Родионович Ложченко (1930—2015) — советский инженер-тракторостроитель, организатор промышленного производства, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989) от Челябинской области, лауреат Государственной премии СССР (1983).

Биография 
Родился 24 апреля 1930 года в селе Василевка (ныне в составе Василевского старостинского округа Онуфриевской поселковой территориальной общины Александрийского района Кировоградской области), где окончил школу.

После окончания Кременчугского машиностроительного техникума в Полтавской области (1951) приехал на ЧТЗ, работал технологом, старшим технологом, инженером-технологом, начальником цеха. Без отрыва от производства окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик» (1958).

В 1965 году возглавил тракторный корпус, стал заместителем генерального директора ПО «ЧТЗ им. В. И. Ленина», потом главным инженером и 1-м заместителем гендиректора. С апреля 1979 по октябрь 1992 года был генеральным директором объединения. В этот период в условиях действующего производства была проведена коренная реконструкция предприятия, позволившая осуществить переход на выпуск тракторов семейства Т-130 с двигателем Д-160 и довести их выпуск до 38,5 тыс. (1988) в год. Было освоено производство двигателей большой мощности и спецтехники, проведена модернизация трактора ДЭТ-250. Были построены бытовые помещения во многих подразделениях, интенсивно велось жилищное строительство.

С октября 1992 по ноябрь 1995 года работал генеральным директором АО «Уралтрак». Он внедрил в производство 47 рационализаторских предложений с экономическим эффектом свыше 445 тыс. руб. (в ценах 1970 года).

После выхода на пенсию работал советником генерального директора ОАО «ЧТЗ».

Личная жизнь 
Женат, есть два сына. Увлечения — охота, сбор грибов, чтение книг.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени (1995)
 Орден Октябрьской Революции
 три ордена Трудового Красного Знамени
 Государственная премия СССР (1983)
 Заслуженный работник промышленности СССР (1991)
 Заслуженный рационализатор РСФСР(1965)
 Почётный гражданин Челябинска (2005)
 медали

Сочинения 
 От бригад — к комплексной системе управления // ВЧ. 1981. 6 янв.;
 Воплощение ленинской мечты // ЧТЗ — моя биография. Ч., 1983. Соавт. Ю. Ф. Блинов;
 За высокую надежность техники // Экон. газ. 1983. 3 мая;
 Челябинский тракторный: время перестройки // Урал. 1987. № 2;
 Магия круглых цифр // Экономика и жизнь. 1990. Окт. (№ 43).

Примечания

Литература 
 Комаров Л. С. Летопись Челябинского тракторного. 1945—1980 / Л. С. Комаров, В. Г. Боярчиков. М., 1982;ЧТЗ — моя биография / Сост.: А. Г. Киреев, Е. Г. Ховив. Ч., 1983;
 Киршин Б. Визит к директору, который заботится о реке // ЧР. 1988. 9 июля;
 Карташов Н. Ф. Заботы и надежды [Ложченко Н. Р.] // Карташов Н. Ф. Командир индустрии: (Зап. журналиста). Ч., 1989;
 Ложченко Николай Родионович: [Биогр.] // ЧР. 1989. 25 февр.

Ссылки 
 
 Статья в Энциклопедии Челябинска
 Профиль на сайте Челябинской городской думы
 Профиль на сайте «Действующие лица»

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Выпускники Южно-Уральского государственного аграрного университета
Заслуженные работники промышленности СССР
Почётные граждане Челябинска
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС